Fünf Schiffe der Royal Navy erhielten den Namen HMS Monarch:

 die erste Monarch (Schiff, 1747) war ein Linienschiff 3. Klasse mit 74 Kanonen;es handelte sich um die ehemals französische Monarque, die 1747 in der Zweiten Seeschlacht am Cape Finisterre erobert worden war. Auf der ersten Monarch wurde 1757 Admiral John Byng hingerichtet. Das Schiff wurde 1760 verkauft.
 die zweite HMS Monarch (1765) war auch ein Linienschiff 3. Klasse mit 74 Kanonen, das 1765 vom Stapel lief. 1797 war sie das Flaggschiff von Vizeadmiral Richard Onslow in der Seeschlacht von Camperdown. 1813 wurde dies Schiff abgebrochen.
 die dritte HMS Monarch (1832) war ein Linienschiff 2. Klasse mit 84 Kanonen, das 1832 vom Stapel lief und 1866 abgebrochen wurde.
 die vierte HMS Monarch (1868) war ein Turmpanzerschiff, das 1868 vom Stapel lief und 1905 abgebrochen wurde.
 die fünfte HMS Monarch (1911) war ein Schlachtschiff, das 1911 vom Stapel lief und 1925 als Zielschiff versenkt wurde.

Literatur 
 J. J. Colledge: Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy from the fifteenth century to the present, Greenhill, London (1987) ISBN 0-947898-75-1

Schiffsname der Royal Navy